Іріна Спирля і Кароліна Віс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Жюлі Алар-Декюжі і Сандрін Тестю.

Алар-Декюжі та Сандрін Тестю виграли титул, у фіналі перемігши пару Оса Карлссон і Емілі Луа з рахунком 3–6, 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA)

Open GDF Suez
Open Gaz de France